

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Morv“ beginnt.

Morv 



Morva 
 Morvai, Krisztina (* 1963), ungarische Politikerin, MdEP und Anwältin für Menschenrechte
 Morvan, Fab (* 1966), französischer Sänger
 Morvan, Jean-David (* 1969), französischer Comicautor
 Morvan, Joseph (1924–1999), französischer Radrennfahrer
 Morvan, Yves (* 1932), französischer Archäologe
 Morvay, Michal (* 1996), slowakischer Leichtathlet
 Morvayová, Viktória (* 2001), slowakische Tennisspielerin

Morvi 
 Morvilius, Karl (1883–1960), deutscher Schauspieler bei Theater und Film und ein Kunstmaler